Cock Robin, nota anche come Who Killed Cock Robin? (Chi ha ucciso il pettirosso?) – canzone popolare anglosassone per bambini
 Cock Robin – gruppo rock statunitense
 Cock Robin – album dell'omonimo gruppo rock